Цицейка () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Цицейка, Георге (1873—1939) — румынский математик, член Румынской академии.
 Цицейка, Щербан (1908—1985) — румынский физик-теоретик.